Hudson's Bay o Hudson Bay possono riferirsi a:

Hudson Bay – città canadese nella provincia del Saskatchewan
Baia di Hudson – vasta insenatura dell'Oceano Atlantico in corrispondenza della costa nord-orientale del Canada
La baia di Hudson (Hudson's Bay) – film statunitense del 1941 diretto da Irving Pichel
Hudson's Bay – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1959

Altro 
Compagnia della Baia di Hudson (Hudson's Bay Company) –  la compagnia commerciale più antica del Canada